DNG é uma abreviatura e pode referir-se a:

 Digital Negative: um formato de imagem RAW utilizado na fotografia digital.

Desambiguações de siglas